Cantal bezeichnet:

 den zweithöchsten Berg im französischen Zentralmassiv, den Plomb du Cantal
 die umgebende Bergregion Monts du Cantal
 das nach dem Berg benannte Département Cantal
 die in der Region produzierte Käsesorte, siehe Cantal (Käse)